Piazzette ima više značenja:
 Piazzette, Torino
 Piazzette, Vicenza